A Hatot egy csapásra – A Grimm testvérek legszebb meséi, később a 2. évadtól A Grimm testvérek legszebb meséi (eredeti cím: Sechs auf einen Streich/Acht auf einen Streich) egész estés hosszúságú részekből álló, német televíziós filmsorozat, amelynek epizódjai a Grimm fivérek, Hans Christian Andersen és Ludwig Bechstein meséi nyomán készültek.

Ismertető

Epizódok

Források 
 A Grimm testvérek legszebb meséi Hivatalos oldal 

Német televíziós sorozatok
Családi televíziós sorozatok
A Grimm testvérek legszebb meséi